

Cinema 
 Escobar – film del 2014 diretto da Andrea Di Stefano

Geografia 
 Escobar de Campos – comune spagnolo
 Escobar de Polendos – comune spagnolo
 Escobar – distretto del Paraguay nel Dipartimento di Paraguarí
 Partido di Escobar – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Persone 
 Andrés Escobar – calciatore colombiano
 Andrés Ramiro Escobar – calciatore colombiano
 Franco Nicolás Escobar – calciatore argentino
 Gavin Escobar – giocatore di football americano statunitense
 Gonzalo Escobar – calciatore argentino
 Gonzalo Escobar – tennista ecuadoriano
 José Luis Escobar Alas – vescovo cattolico salvadoregno
 Pablo Escobar – narcotrafficante colombiano
 Pablo Daniel Escobar – calciatore boliviano
 Patricio Escobar – uomo politico paraguaiano
 Ricardo Lagos Escobar – uomo politico cileno
 Carlos José Robayo Escobar – conosciuto anche come Guacamayo – narcotrafficante colombiano
 Roberto Escobar – filosofo e critico cinematografico italiano
 Sergio Escobar – direttore teatrale Italiano

Altro 
 Escobar – immaginario pianeta nei romanzi di fantascienza del ciclo dei Vor
 Escobar –  azienda colombiana